Love Sickness at Sea é um filme de comédia norte-americano de 1913, dirigido e produzido por Mack Sennett para Estúdios Keystone.

Filmes dos Estados Unidos de 1913
Filmes de comédia dos Estados Unidos
Filmes em língua inglesa
Filmes mudos
Filmes em preto e branco